

Cinema 
Tormento di un'anima (Man on Fire) – film del 1957 diretto da Ranald MacDougall
Un uomo sotto tiro (Man on Fire) – film del 1987 diretto da Elie Chouraqui
Man on Fire - Il fuoco della vendetta (Man on Fire) – film del 2004 diretto da Tony Scott

Letteratura 
 Man on Fire – romanzo di A.J. Quinnell del 1980

Musica 
Man on Fire – gruppo musicale rock progressivo statunitense
Man on Fire – album di Chamillionaire del 2006